Янь Цзи і Чжен Цзє були чинними чемпіонками, але знялися в другому колі через травму лівої щиколотки у Чжен.

Ліза Реймонд і Саманта Стосур виграли титул, у фіналі перемігши пару Татьяна Гарбін і Роберта Вінчі з рахунком 6-3, 6-4.

Сіяні пари 

* Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінал

Попередні кола

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

2007
Відкритий чемпіонат Німеччини